

Géographie 
 Torhaug est une localité norvégienne située sur l'île de Bolsøya dans la commune de Molde.

Patronyme 
 Kirsti Torhaug (née en 1969), est une actrice norvégienne.